:wumpscut: — EBM/industrial/darkwave-проект немецкого музыканта Руди Ратцингера. Музыка :wumpscut: отличается суровым вокалом, мрачными электронным звучанием, наличием оркестровых партий и жесткими ритмами. :wumpscut: работает только в студии и отказывается давать концерты или представлять в клубах свою музыку живьем. Руди Ратцингер с самого начала своего творчества строго лимитирует тиражи своих произведений, что привело к дефициту и последующему спекулированию дисками этого исполнителя.

Для него также стало привычным переиздавать выходившие ранее альбомы, зачастую сменив лишь обложку, а каждый новый альбом предшествуется выходом синглов и коллекциями ремейков. Альбомы непосредственно выходят в нескольких вариантах (для стран Европы — Германия, Польша, Франция / США / РФ) и в разных исполнениях (одно- или двухдисковые издания, виниловые пластинки, BOX).

О проекте

История :wumpscut: 
1991. Вдохновлённый музыкой Leaether Strip, Руди, несколько лет проработавший диджеем на готик-EBM дискотеке Мюнхена «Pipeline», решает осуществить заветное желание — самому создавать музыку. В октябре это желание принесло первые плоды: была записана плёнка «Defcon».

1992. К тому времени как первый, очень маленький тираж плёнки в 50 штук мгновенно распродается, Руди готовит к выпуску новый материал — плёнка «Small Chambermusians» была выпущена в тираже 70 штук.

1993. В начале года Руди получает возможность выпустить свои плёнки на CD. В сотрудничестве с VUZ Records в январе появляется сборник «New Forms Of Entertainment vol. 1», на котором кроме :wumpscut: также представлены DIVE, D.A.R.P.A.. В декабре выходит отдельный дебют Руди на VUZ Records «Music For A Slaugthering Tribe» содержащий супер-хит «Soylent Green».

1994. Настоящий прорыв на дискотечной сцене с EP «Dried Blood» (ANT-ZEN). Хит «Black Death» с утра до вечера крутится на танцплощадках. В декабре Руди решает отблагодарить своих фэнов крайне редко встречающимся сегодня семидюймовым пикчер-синглом «Smell The Disgusting Sweet Taste of Dried Blood».

1995. Руди создаёт собственный лейбл Beton Kopf Media, чтобы иметь полный контроль над творчеством :wumpscut:. Первым под этим лейблом выходит EPCD «Gomorra». C композицией «Untermensch» ему опять удаётся попасть в списки танцевальных хитов, но только «Turns of Pain» полностью раскрывает его творческие способности. Сингл «Oma Thule», первоначально сделанный ради смеха и не планировавшийся к публикации, все же выходит мизерным тиражом на VUZ в феврале. В сентябре Руди выпускает давно страстно ожидаемый фэнами второй альбом «Bunkertor 7», породивший традицию так называемых «w-boxes». Теперь всякий альбом Ратцингера не обходился без какого-нибудь бонуса, издаваемого ограниченным тиражом.

1996. В феврале выходит первый сборник: wumspscut: «The Mesner Tracks». Кроме треков первых лет здесь представлены композиции, выходившие ранее как бонус-треки только на US-версиях альбомов. В марте на Off Beat выходит вторая серия ремейков «Remix War» — :wumpscut: vs Haujobb. Из-за растущей популярности и в связи с полной распродажей тиража, этот альбом ещё раз обрабатывается и выпускается с новой обложкой. Руди основывает новую фирму Mental Ulcer Forges (MUF), предназначенную для издания записей других музыкантов.

1997. После того, как «Music For A Slaughtering Tribe» был полностью раскуплен, композитор решил ещё раз полностью переработать альбом. Он вышел с совершенно новой обложкой, с другим порядком песен и с компакт-диском ремиксов. Новшеством все же выступал второй бонусный компакт, который содержал избранные ремиксы основного альбома. Перед выходом в марте третьего альбома «Embryodead» c обязательным боксом, специально для диджеев было выпущено строго ограниченное промо «Deejaydead». В ноябре выходит в свет второй сборник «Embryodead», в котором представлены два совершенно новых трека, ремиксы ранее выходивших композиций и некоторые ремиксы из вышеупомянутого «Deejaydead».

1998. Трудный для фэнов год — заявленный альбом постоянно откладывается. Но в то же время выходит CD с раскупленными EP’s «Dried Blood» и «Gomorra» под названием «Dried Blood of Gomorra».

1999. Выход двойного MCD «Totmacher» предшествует появлению нового альбома. Помимо оригинальных версий он содержал 17 ремейков других музыкантов. В апреле выходит сам альбом «Boeses Junges Fleisch» (семь лет спустя, в 2006 г., переиздан — «Boeses Junges Fleisch 7 Years Anniversary Edition») одновременно с ним «Fleischbox». В сентябре фэны увидели второй трек с альбома «Ich Will Dich», немного позже вышедшего ограниченным тиражом 1500 штук — «специальное издание для коллекционеров» — в виде двойного винила.

2000. Отмечая особый коммерческий успех, Руди, после смены дистрибьютора, переиздаёт все альбомы с новыми обложками! 25 апреля выходит третий сборник «Blutkind», на котором есть давно разыскиваемые две первые плёнки и несколько новых композиций. Ко всем альбома делаются майки с изображением обложек, на сайте wumscut.de создаётся раздел wumpshop.

2001. В качестве промо к очередному альбому вышел сингл «DJ Dwarf One». Трек «Ruda» на этом релизе был написан специально в качестве ответа обществу на преступления, совершенные двумя сатанистами по фамилии Руда, находившимися якобы под влиянием музыки :wumpscut:. 1 октября в продажу поступает очередной студийный альбом «Wreath of Barbs» с кавером классики Kirlian Camera «Eclipse» в традиционной для :wumpscut: манере. Музыка проекта становится все более экстремальной. Многие считают этот альбом лучшим в творчестве Руди Ратцингера.

2002. Год отмечен выходом MCD «Liquid Soilent» с новым наборов ремейков и ранее неопубликованных композиций.

2003. Двойной альбом 'Perferential Legacy — Music For A German Tribe' с двумя новыми композициями, неопубликованными архивными записями и материалом давно пропавших из продажи пластинок «Prefential Legacy» и «Music For A German Tribe».

2004. Ознаменован выходом мрачного и ещё более жесткого (в стиле aggro-industrial и dark-EBM) альбома «Bone Peeler» c участием знаменитой на готик-сцене Арафны. Тем не менее, в альбоме содержалась первая за все время существования проекта любовная песня, «Your Last Salute». После трехлетнего перерыва с момента выхода «Wreath of Barbs» фэны ожидали большего и этот альбом восприняли неоднозначно.

2005-2007. Выход очередного экспериментального студийного альбома «Evoke», ставший пластинкой месяца в авторитетном журнале Orkus. Критики отмечают более светлое настроение композиций, но большинство фэнов тоскует по раннему творчеству Ратценгера и этот альбом также не находит должного отклика. Впервые за всю историю творчества :wumpscut:, благодаря усилиями компании Art Music, этот диск издается в России. С того момента кузница Ратцингера берёт за традицию выпускать каждый год по альбому. Так, в 2006 выходит в свет ожидаемый «Cannibal Anthem», а в 2007 «Body Census». Стоит отметить, что к моменту выхода последнего альбома, :wumpscut: находился на пике своей популярности, но с каждым релизом база его поклонников продолжает неустанно расти.

Используемое оборудование и ПО 

При создании альбома Wreath Of Barbes использовались:

Звуковой интерфейс digidesign digi001 для Apple G4 с инструментами:
 Access Virus
 mam MB-33
 Oberheim Matrix 1000
 nord lead
 Akai S5000
 Roland JV-2080
 Roland JP-8080
 Yamaha CS6R
 Waldorf Pulse +
 Waldorf MicroWave
 JoMoX AiRBase 99

микс-пульт:
 Yamaha 01v (x 2)

эффекты:
 t. c. electronic Finalizer
 t. c. electronic Fireworx
 t. c. electronic M3000
 t. c. electronic DoTwo
 Sony R7
 Sony V77
 Electrix Filter Factory

динамики:
 t. c. electronic Finalizer
 t. c. electronic Gold Channel
 Behringer Composer
 Behringer Single Ended Noise Reduction
 spl Vitalizer midi:

emagic amt8 (x 2) запись:
 Sony PCM-R500
 Plextor CD Burner

исходники семплов:
 JVC VHS
 Panasonic DVD
 Sony MD

Дискография

Альбомы 
 Music for a Slaugthering Tribe (1993)
 Bunkertor 7 (1995)
 Embryodead (1997)
 Music for a Slaughtering Tribe II (1997)
 Boeses Junges Fleisch (1999)
 Blutkind (2000)
 Wreath of Barbs (2001)
 Bone Peeler (2004)
 Evoke (2005)
 Cannibal Anthem (2006)
 Body Census (2007)
 Schaedling (2008)
 Fuckit (2009)
 Siamese (2010)
 Schrekk & Grauss (2011)
 Women and Satan First (2012)
 Madman Szpital (2013)
 Bulwark Bazooka (2014)
 Blutspuker Tavern (2015)
 Wüterich (2016)
 Fledermavs 303 (2021)

Альбомы, вышедшие в других странах 
 Music for a slaughtering tribe (US-version) (1997)
 Bunkergate 7 (French-version) (1997)
 Eevil Young Flesh (1999)
 Bloodchild (2000)
 Evoke (US-Version) (2005)

Переиздания 
 Boeses Junges Fleisch - Edition 2000 (2000)
 Born again - Remaster 2000 (2000)
 Embryodead - Remaster 2000 (2000)
 Mesner tracks - Remaster 2000 (2000)
 Music for a slaughtering tribe - Remaster 2000 (2000)
 Bunkertor 7 - Edition 2000 (2000)
 The Remix wars - Remaster 2000 (2000)
 Mesner tracks - Remastered II (2000)
 Music for a slaughtering tribe - Farewell edition (2000)
 Boeses Junges Fleisch (7th Anniversary Edition) (2006)
 Wreath Of Barbs (13th Anniversary Edition) (2014)

Компиляции / Сборники 
 Mesner tracks (1996)
 Mesner tracks US (1996)
 Born Again (1997)
 Dried blood of Gomorra (1997)
 Dried blood of Gomorra US (1997)
 Born Again US (1998)
 Preferential legacy - Music for a German tribe (2003)
 Killer Archives (2006)
 Completer 1 (2007)
 The Dried Blutkind of Gomorrha Works (2008)
 Dwarf Craving (2008)
 DJ Dwarf Nine (2009)
 DJ Dwarf Ten (2010)
 DJ Dwarf Eleven (2011)
 DJ Dwarf Twelve (2012)
 DJ Dwarf 13 (2013)
 DJ Dwarf 14 (2014)
 DJ Dwarf 15 (2015)
 DJ Dwarf 16 (2016)
 The Great Wump in the Sky (2017)

Синглы / EP / MCD 
 Dried Blood (1994)
 Gomorra (1995)
 Oma Thule (1995)
 Remix Wars (1996)
 Ich will Dich (1999)
 Deadmaker (1999)
 Totmacher (1999)
 Gomorra - Remastered (2000)
 Dried Blood - Remaster (2000)
 Dried Blood - Remaster II (2000)
 I want you (2000)
 Deliverance (2001)
 DJ Dwarf Two (2002)
 Wreath of Barbs MCD Pack (Back is Front Edition) (2002)
 DJ Dwarf Three (2003)
 Our Fatal Longing/Rise Again (2004)
 DJ Dwarf Four (2004)
 Evoke/Don't Go (2005)
 DJ Dwarf Five (2005)
 Wreath of Barbs (Selected Remix Works) (2005)
 DJ Dwarf Six (2006)
 Jesus Antichristus / Die Liebe (2006)
 DJ Dwarf Seven (2007)
 Goth Census (2007)
 DJ Dwarf Eight (2008)
 Cut the Boo (2009)

Промо и другие издания 
 Dried Blood Promo (1994)
 Deejaydead (1997)
 Boeses Junges Fleisch Collectors edition (1999)
 Totmacher Slim Edition (1999)
 Blutkind Promo (2000)
 Bloodchild Promo (2000)
 Wreath of Barbs Promo (2001)
 Wreath of Barbs (Freestyle Remixes) (2002)
 Wreath of Barbs (Classic Remixes) (2002)
 Wreath of Barbs remixes (2003)
 Selected WOB Remixes (2003)
 Blutkind clicked (2003)
 Liquid Soylent (2003)
 Body Census (Remix Kultur) (2003)

Плёнки 
 DefCon (1991)
 Small chambermusicians (1992)
 Fear in motion (1995)

Виниловые пластинки 
 Smell the disgusting taste of dried blood (1996)
 Vinyl Evoke (2005)
 Evoke-Dont Go (2005)
 Bone Peeler 2LP (2004)
 BPBox-Twelve-Inch (2004)

Ссылки 
 wumpscut.com  — официальный сайт проекта
 http://www.betondisco.de/forum  — официальный англоязычный форум
 http://www.repulsive.de/wumpscut  — сайт поклонников творчества :wumpscut:

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Индастриал-группы Германии
Группы в стиле EBM
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Исполнители Metropolis Records
Музыканты, известные под псевдонимами